Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Porsche Tennis Grand Prix 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jehož členky nestartovaly společně. Matteková-Sandsová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Šafářové se stala Němka Sabine Lisická, s níž skončila v semifinále na raketách prvního páru světa Martina Hingisová a Sania Mirzaová.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený francouzský pár Caroline Garciaová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal švýcarsko-indickou dvojici Martina Hingisová a Sania Mirzaová výsledkem 2–6, 6–1 a [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů, získaly druhou společnou trofej a vrátily soupeřkám porážku z lednového finále Apia International Sydney.

Nasazení párů 
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (finále)
  '''Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Andreja Klepačová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Raquel Atawová /  Alicja Rosolská ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2016
WTA Tour 2016